Память Ильича — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Память Ильича — до 2000 г. название села Береке  городской администрации Атырау Атырауской области.

Украина 

 Память Ильича — до 2016 г. название села Новоукраинское в Апостоловском районе Днепропетровской области.

См. также 

 Память Ленина